Vasile Hossu (1866–1916) lugosi, majd szamosújvári püspök
Vasile Hossu (1919–1997) nagyváradi püspök